Symfoni nr. 4 eller 4. symfoni er betegnelsen for flere komponisters værker. Dansk Wikipedia har artikler om:

 4. symfoni (Mahler) – Gustav Mahlers 4. symfoni
 Symfoni nr. 4 (Nielsen) –  Carl Nielsens 4. symfoni